Bangor (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Morbihan
Bangor (Maine), een plaats in de Amerikaanse staat Maine
Bangor (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
Bangor (Noord-Ierland), een plaats in Noord-Ierse graafschap Down
abdij van Bangor
Bangor (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Bangor (Wales), een plaats in Wales
Bangor (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
Bangor (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin